Парламентские выборы в Сальвадоре проходили 16 марта 1997 года. В результате победил Националистический республиканский альянс, получившая 28 из 84 мест Законодательного собрания. Явка составила 39,2%.

Результаты

Литература 
Political Handbook of the world, 1997. New York, 1998. 
Córdova Macías, Ricardo and Andrew J. Stein. 1998. "National and local elections in El Salvador, 1982-1994." Dietz, Henry A. and Gil Shidlo, eds. 1998. Urban elections in democratic Latin America. Wilmington: SR Books. Pages 141-162.
Cruz, José Miguel. 1997. "Tres reflexiones sobre el pasado proceso electoral." Estudios centroamericanos (ECA) 52, 583:442-447 (mayo 1997).
Holiday, David. 1997. "Salvador's guerrilla vote." Nation 264, 14:6 (April 14, 1997).
"Nuevas posibilidades para la transición política." 1997. Estudios centroamericanos (ECA) 52, 581-582 (marzo-abril 1997).
"Resultados electorales." 1997. Estudios centroamericanos (ECA) 52, 581-582:339-358 (marzo-abril 1997).

Примечания 

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
1997 год в Сальвадоре